Адьо́с () — муниципалитет и населённый пункт в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе комарки Пуэнте-ла-Рейна. Занимает площадь 8,3 км². Население — 179 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de estadística de Navarra
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra
 Euskomedia.

Муниципалитеты Наварры